Вишњић је хрватско и  српско презиме. Оно се може односити на:
 Александар Вишњић (1976), српски политичар и професор на Медицинском факултету Универзитета у Ниш
 Аћим Вишњић (1952), српски је новинар, књижевник и бивши политичар
 Бисерка Вишњић (1953), бивша југословенска рукометашица
 Влада Вишњић (1922—1984), учесник Народноослободилачке борбе
 Горан Вишњић (1972), хрватски глумац
 Ђоко Вишњић (1838—1907), црногорско-херцеговачки хајдук и четовођа
 Мирослав Јосић Вишњић (1946—2015), српски књижевник
 Обрад Вишњић (1901—1991), српски писац
 Стеван Вишњић (1887–1957), српски земљорадник, угоститељ (механџија)
 Филип Вишњић (1767—1834), српски песник и гуслар
 Чедомир Вишњић (1960), српски  политичар и писац

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена